Plessas ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Plessas (* 1974), griechischer Konzept-, Video-, Internet- und Installationskünstler
 Mimis Plessas (* 1924), griechischer Pianist und Komponist